

Patronymes 
 Pierre Lanvers (1918- ), militaire et entrepreneur français.
  (1963- ), chirurgien argentin.
 Roger Lanvers, maire de Montriond (Haute-Savoie) de 2001 à 2008.
 Théo Lanvers, joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz-Les Gets après le Rouen hockey élite 76.

Toponymes 
 Pors-Lanvers sur le territoire de Beuzec-Cap-Sizun (baie de Douarnenez) dans le Finistère.

Arts 
 la villa Lanvers, villa coloniale de type allemand située à Windhoek (Namibie)
 le Général Lanvers de Laveste est un des personnages du Goûter des généraux de Boris Vian.
 Der Ritter von Lanvers, essai de Walther Kabel